Душко Тадић се може односити на:

Душко Тадић (1955), српски политичар
Душко Тадић (1982), атлетичар, параолимпијац и политичар